Zacinto, Zante o Zakynthos puede referirse a los siguientes artículos:

 Zacinto, isla situada en el archipiélago de las Islas Jónicas.
 Zacinto, ciudad y capital de la isla homónima.
Zacinto, personaje mitológico fundador de la isla homónima.
Zakynthos FC, club de fútbol de la isla homónima.